Aloeus () ist in der griechischen Mythologie:

 Aloeus (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon und der Kanake
 Aloeus (Sohn des Helios), Sohn des Helios